McNichol ist der Familienname folgender Personen:

 Johnny McNichol (1925–2007), schottischer Fußballspieler
 Kristy McNichol (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin